

Grecja 
 Ajos Stefanos – miejscowość w regionie Grecja Zachodnia
 Ajos Stefanos – miejscowość w Attyce, na przedmieściach Aten
 Ajos Stefanos – miejscowość na Krecie
 Ajos Stefanos – miejscowość i plaża na wyspie Mykonos
 Ajos Stefanos – miejscowość w regionie Grecja Środkowa, we Ftiotydzie
 Ajos Stefanos – miejscowość na Peloponezie, w Lakonii